la battaglia di Piacenza (217 a.C.), combattuta tra Romani e Cartaginesi, fu un doppio scontro di secondaria importanza
 la battaglia di Piacenza (194 a.C.), combattuta tra i Romani e Galli Boii
 la battaglia di Piacenza (271), combattuta tra Romani e Alemanni
 la battaglia di Piacenza (1746), combattuta durante la guerra di successione austriaca